Osoby o tym nazwisku:
 Freddy Kalas – norweski piosenkarz i autor tekstów
 Petros Kalas – grecki siatkarz
 Tomáš Kalas – czeski piłkarz